Die Kroatischen Inseln (kroatisch Hrvatski otoci) befinden sich vor der Küste Kroatiens im Adriatischen Meer, einem Nebenmeer des Mittelmeeres. Die kroatische Küste gilt weltweit als eine der zerklüftetsten Küsten überhaupt. Man könnte sie deshalb auch als „archipelagische Küste“ bezeichnen.

Insgesamt befinden sich vor der Küste Kroatiens 1244 Inseln, Eilande und Felsen. Lediglich 47 Inseln sind bewohnt. Die Küstenlänge aller kroatischen Inseln beträgt 4398 Kilometer. Die Küstenlänge des kroatischen Festlandes beträgt 1778 Kilometer. Die kroatische Gesamtküstenlänge beträgt also 6176 Kilometer. Spanien hat vergleichsweise eine Gesamtküstenlänge von 4964 Kilometer.

In der kroatischen Adria befinden sich insgesamt 553 Eilande und 644 Felsen. Die Gesamtfläche aller kroatischen Inseln, Eilande, Riffe und Felsen beträgt 3.259,57 Quadratkilometer. Die meisten kroatischen Inseln befinden sich im mittleren Teil der kroatischen Küste.

Als Inseln (kroat. Sg. otok) gelten Flächen, die größer als ein Quadratkilometer sind. Eilande (kroat. Sg. otočić) sind Flächen, die kleiner als ein Quadratkilometer und größer als 0,01 km² sind. Felsen (kroat. Sg. hrid) sind kleiner als 0,01 km².

Die Inseln Krk, Pag, Vir, Čiovo und Murter sind per Brücke mit dem Festland verbunden, viele andere Inseln sind per Fähre der Reederei Jadrolinija erreichbar. Die Inseln Cres und Lošinj sowie Ugljan und Pašman sind per Brücke miteinander verbunden.

Nördliche Adria

Inseln vor der Halbinsel Istrien 
Vor der Küste Istriens befinden sich die Brijuni-Inseln. Dieser Archipel besteht aus insgesamt 14 Inseln und steht heute als Nationalpark unter staatlichem Schutz.

Kvarner-Bucht und Kvarnerić 

In der Kvarner-Bucht und im kleineren Kvarnerić befinden sich einige der größten Inseln Kroatiens.
Lange Zeit galt Krk als die größte Insel in der Adria, zwischenzeitlich hatte die Insel Cres diesen Status inne.
Die letzten Messungen ergaben für beide Inseln eine identische Größe von 405,78 Quadratkilometern. Auf Krk befindet sich auch der Flughafen von Rijeka. In der Nähe liegen Cres, Lošinj (Veli und Mali Lošinj), die ehemaligen Sträflingsinseln Goli otok (übersetzt „nackte Insel“) und Sveti Grgur, dazu Susak (nicht zu verwechseln mit Sušac) und Unije. Außerdem gehört Rab zu dieser Region.

Mittlere Adria 
In der mittleren Adria gibt es die meisten Inseln, vor allem viele kleine Inseln oder Inselgruppen. Das Gebiet umfasst größtenteils Norddalmatien.

Inseln vor Zadar 

Die Insel Pag gehört teilweise zur Gespanschaft Lika-Senj der Region Kvarner/Velebit sowie zu Norddalmatien und wird als Halbinsel empfunden, da es eine Brücke auf die Insel gibt, ähnlich wie auf Vir. Vor Zadar (kroatisch Zadarski otoci) liegen Dugi Otok, die „lange Insel“, Ugljan, auch Uljan genannt, Pašman und Iž. Außerdem sind die Inseln Premuda, Olib, Silba und Ist in der Nähe.

Inseln vor Šibenik 

Inseln vor Šibenik (kroatisch Šibenski otoci) sind Zlarin, Prvić, Žirje, Murter und die Gruppe der Kornaten, die teilweise zum Nationalpark Kornaten gehören.

Südliche Adria

Mitteldalmatinische Inseln 

Die Mitteldalmatinischen Inseln oder auch Inseln vor Split (kroatisch Srednjodalmatinski otoci oder auch Splitski otoci) sind Čiovo, Drvenik, auf denen sich die Orte Drvenik Veli und Drvenik Mali befinden, Brač, Šolta und Hvar, wo die meisten Sonnenstunden innerhalb Kroatiens gemessen werden. Weiterhin Šćedro und Vis, auf der sich zu jugoslawischen Zeiten eine Militärbasis befand, Biševo, Svetac und Palagruža, die am weitesten vom kroatischen Festland entfernte Insel. Weiterhin Jabuka und Brusnik, welche die einzigen Adria-Inseln vulkanischen Ursprungs sind.

Die Stadt Trogir liegt auch auf einer Insel.

Inseln in der Region Dubrovnik 

Zu den süddalmatinischen Inseln zählen die Insel Korčula, die heute am dichtesten besiedelt ist, die Insel Lastovo, auf der sich zu jugoslawischen Zeiten eine kleine Militärbasis befand, sowie die Halbinsel Pelješac. In Kürze soll die größte Brücke Kroatiens auf diese Halbinsel führen.

Auf Mljet liegt der gleichnamige Nationalpark Mljet. Sušac ist nicht zu verwechseln mit Susak.

Die Elaphiten vor Dubrovnik 
Vor Dubrovnik liegt die Inselgruppe der Elaphiten. Diese umfasst die Inseln Koločep, Lopud und Šipan sowie weitere elf dazugehörige Inseln.

Kroatische Halbinseln 

Die größten kroatischen Halbinseln sind: Istrien und Pelješac (siehe oben).

Inseln nach Größe und Einwohnerzahl

Inseln

Eilande

Quellen 
 Hydrographisches Institut der Republik Kroatien (Offizielle Website)
 Kroatisches Insel-Gesetz (1999, kroatisch)
 Informationen über die Inseln Kroatiens (kroatisch)

!Liste
Kroatien